|-
| 34801 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34802 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34803 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34804 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34805 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34806 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34807 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34808 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34809 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34810 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34811 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34812 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34813 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34814 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34815 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34816 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34817 - ||  || 21 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 34818 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34819 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34820 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34821 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34822 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34823 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34824 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34825 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34826 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34827 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34828 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34829 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34830 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34831 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34832 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34833 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34834 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34835 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34836 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34837 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34838 - ||  || 21 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34839 - ||  || 25 septembrie 2001 ||  || , 
|-
| 34840 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34841 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34842 - ||  || 16 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34843 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34844 - ||  || 27 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34845 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34846 - ||  || 22 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34847 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34848 - ||  || 27 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34849 - ||  || 27 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34850 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34851 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34852 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34853 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34854 Paquifrutos ||  || 13 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 34855 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34856 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34857 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34858 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34859 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34860 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34861 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34862 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34863 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34864 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34865 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34866 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34867 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34868 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34869 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34870 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34871 - ||  || 18 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 34872 - ||  || 20 octombrie 2001 || Farpoint || 
|-
| 34873 - ||  || 20 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 34874 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34875 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34876 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34877 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34878 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34879 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34880 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34881 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34882 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34883 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 34884 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34885 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34886 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34887 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34888 - ||  || 7 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 34889 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34890 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34891 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 34892 Evapalisa ||  || 15 noiembrie 2001 ||  || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| 34893 - ||  || 17 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 34894 - || 2012 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 34895 - || 2026 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 34896 - || 2117 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 34897 - || 2537 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 34898 - || 2622 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 34899 - || 2628 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 34900 - || 2698 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-